Нунский чжуанский язык (Daez, Kau Nong, Khaau Nong, Noangx, Nong hua, Nong Zhuang, Phu Nong, Phu Tei, Yan-Guang Southern Zhuang, Zhuangyu Nanbu fanyan Yan-Guang tuyu) — один из диалектов чжуанского языка, на котором говорят в автономных префектурах Вэньшань и Мяо, в центральной и западной частях округа Гуаннань, на востоке округа Яньшань, на севере округов Вэньшань, Магуань, Малипо, Сичу, а некоторые в округах Фунин и Цюбэй провинции Юньнань в Китае.

У нунского диалекта также есть диалекты западный гуаннаньский, ляньченский, центральный, южный.

Названия 
Ниже представлены несколько названий (оба автонимы и экзонимы) для нун-чжуанов (Джонсон 2011a:43).
 Пунун (濮侬)
 
 Нунцзу (侬族) или нунжэнь (侬人)
 Лун (龙)
 Бутэй
 Бэньди (本地：‘местные’)

Подразделения 
Джонсон (2011) даёт следующие подразделения для нун-чжуанов.
 Даонун (道侬), и нундао (): округ Гуаннань
 Няньнун (仰侬), или нунньен (); также называют себя «зелёные нун» (青侬): около реки Чуян (畴阳河) в округах Малипо и Сичу.
 Дунун (赌侬), или нунду (): около реки Дучжоу (赌咒河) в округе Магуань.
 Тиннун (厅侬): около реки Путин (普厅河) в центре округа Футин (городки Синхуа 兴华, Баньлунь 板仑 и Гуйчао 皈朝)
 Цзиньнун (锦侬), или нунцзинь (); также называют себя «верхние нун» (上方侬): северо-восток округов Вэньшань и Яньшань.

Ссылки 
 Нунский чжуанский язык  на Ethnologue

Языки Китая
Тай-кадайские языки